Sabuqueteguim,  Sabuquetiguim, Sebuquetiguim, Sebuqueteguim, Sabuktegin, Sabuktigin, Sebuktigin ou Sebuktegin pode referir-se a:

 Sabuqueteguim Almuizi — rebelde do 
 Sabuqueteguim de Gásni — fundador da dinastia gasnévida